Lardelli ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lardelli (1888–1959), Schweizer Politiker (Demokratische Partei), Ständerat des Kantons Graubünden 1935–1956
 Alfredo Lardelli (1956–2015), Schweizer Mörder und Unternehmer
 Dora Lardelli (1953–2023), Schweizer Kunsthistorikerin, Autorin und Kulturvermittlerin
 Elisabeth Lardelli (1921–2008), Schweizer Politikerin
 Renzo Lardelli (1876–1950),  Schweizer Oberstkorpskommandant im Zweiten Weltkrieg